Sorensen ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Sorensen (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charles E. Sorensen (1881–1968), US-amerikanischer Automodellbauer und Manager 

 Daniel Sorensen (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Danny Sorensen (* 1947), US-amerikanischer Mathematiker
 Eric Sorensen (* 1976), US-amerikanischer Politiker
 Gerry Sorensen (* 1958), kanadische Skirennläuferin
 Ingi Sorensen (* 1990), färöischer Fußballspieler
 Kevin Sorensen (* 1981), irischer Tennisspieler
 Louk Sorensen (* 1985), irischer Tennisspieler
 Nick Sorensen (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Trainer

 Paul Sorensen (1926–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Philip C. Sorensen (1933–2017), US-amerikanischer Politiker
 Rebecca Sorensen (* 1972), US-amerikanische Skeletonpilotin
 Reginald Sorensen, Baron Sorensen (1891–1971), britischer Geistlicher und Politiker (Labour Party)
 Sean Sorensen (* 1955), irischer Tennisspieler
 Ted Sorensen (1928–2010), US-amerikanischer Autor und Jurist
 Virginia Sorensen (1912–1991), US-amerikanische Kinderbuchautorin 

Sorensen steht für:
 Sorensen Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Sorenson (Begriffsklärung)
 Sørensen (mit Sörensen)